Genichesk – grafia alternativa di Heničes'k, centro abitato dell'Ucraina
 2093 Genichesk – asteroide della fascia principale
 Stretto di Genichesk –  stretto del Mar d'Avoz